Лесниковский сельсовет

Владимирская область 
 Лесниковский сельсовет Гусь-Хрустального района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Кировская область 
 Лесниковский сельсовет Советского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Курганская область 
 Лесниковский сельсовет Кетовского района (упразднён в 2022 году)

Смоленская область 
 Лесниковский сельсовет Рославльского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)